Příjmení Helm nese více osobností:

 Amy Helm (* 1970) – americká zpěvačka
 Brigitte Helm (1906/1908–1996) – německá filmová herečka
 Darren Helm (* 1987) – kanadský hokejový útočník
 Christa Helm (1949–1977) – americká herečka
 Joseph Alois von Helm (1795–1849) – profesor rakouského občanského práva
 Levon Helm (1940–2012) – americký hudebník, skladatel, herec a hudební producent
 Rüdiger Helm (* 1956) – německý rychlostní kanoista

Podobné příjmení 
 Helme